Такмичење у трчању на 60 метара препоне у женској конкуренцији на 35. Европском првенству у дворани 2019. у Глазгову одржано је 2. и 3. марта у Емиратес арени.

Титулу освојену у Београду 2017. године бранила је Синди Роледер из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 28 такмичарки из 17 земаља.

  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)

  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2019. години 
Десет најбољих европских такмичарки у трци на 60 метара са препонама у дворани 2019. године пре почетка првенства (3. марта 2019), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 2. марта 2019. године. У полуфинале пласирале су по 3 првопласиране из све 4 квалификационе групе (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).

Почетак такмичења: група 1 у 12:35, група 2 у 12:43, група 3 у 12:51, група 4 у 12:59.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 3. марта 2019. године. У финале пласирале су по 3 првопласиране такмичарке из 2 полуфиналне групе(КВ).

Почетак такмичења: група 1 у 11:25, група 2 у 11:33.

Финале 
Такмичење је одржано 3. марта 2019. године у 18:25.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2019. на сајту web.archive.org
 Комплетни резултати са ЕП 2019. на сајту web.archive.org

Европско првенство у атлетици у дворани 2019.
Трка на 60 метара са препонама на Европском првенству у атлетици у дворани